

Ґрабиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґрабиці — село в гміні Цельондз Равського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабиці — село в гміні Мурув Опольського повіту Опольського воєводства